Ennis kan syfta på följande platser:

Irland 

 Ennis (grevskapshuvudort), Munster, An Clár,

USA 

 Ennis (ort i USA, Texas), Ellis County, 
 Ennis (ort i USA, Montana), Madison County, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar